Die Communauté de communes Bastides et Vallons du Gers ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gers in der Region Okzitanien. Er wurde am 8. November 2000 gegründet und umfasst 30 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Marciac.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Bastides et Vallons du Gers
Gegründet 2000